«Эшторил-Прая» () — португальский футбольный клуб из города Эшторил, муниципалитет Кашкайш, округ Лиссабон, выступающий в Примейра-лиге. Клуб основан в 1939 году, домашние матчи проводит на стадионе «Антониу Коимбра да Мота», вмещающем 8000 зрителей. Лучшим результатом являются 4-е места в сезонах 1947/48 и 2013/14 в Примейре.

Существует также одноимённая команда по баскетболу, участвует в высших дивизионах.

История 

Клуб был основан 17 мая 1939 года под названием «Grupo Desportivo Estoril Praia» группой людей, среди которых были — Жоаким Кардим Хосе Эрейя, Жуан Ребело, Армандо Вилар, Эрнесто Томас и Жоаким Нуньес.

Основным промоутером клуба был Фаусто Кардосо-де-Фигереидо, владелец железной дороги Лиссабон-Кашкайш, гостиниц в Англии, а также казино «Эшторил» ().

Эмблема клуба символизирует многие пляжи Эшторила, считающиеся лучшими во всей Португалии. Жёлтый символизирует цвет солнца, а синий цвет — соседство с Атлантическим океаном.

Достижения 
 Кубок Португалии
 Финалист: 1943/44
 Сегунда лига
 Победитель (3): 2003/04, 2011/12, 2020/2021
 Сегунда дивизиу
 Победитель (5): 1941/42, 1943/44, 1945/46, 1974/75, 2002/03

Текущий состав

История выступлений

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Португалии